Iriondo ist der Familienname folgender Personen:

 Iban Iriondo (* 1984), spanischer Radrennfahrer
 Josu Iriondo (* 1938),  Weihbischof in New York
 Luciana Gómez-Iriondo (* 2003), argentinische Stabhochspringerin
 Rafael Iriondo (1918–2016), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Urtzi Iriondo (* 1995), spanischer Fußballspieler